Ekko kan henvise til:

 Ekko – lydfænomen
 Ekko (film) – film fra 2007 af Anders Morgenthaler
 Ekko (magasin) – Filmmagasinet Ekko
 Ekko (tidsskrift) – efterfølger til Kritisk Revy, udgivet i 1929